

Cinema 
 Come cani e gatti (Cats & Dogs) – film del 2001 diretto da Lawrence Guterman
 Cani & gatti - La vendetta di Kitty ( Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore) – film del 2010 diretto da Brad Peyton
 Cane e gatto – film del 1983 per la regia di Bruno Corbucci la cui colonna sonora è Cats and Dogs del gruppo musicale La Bionda.

Musica 
 Cats and Dogs – album dei Royal Trux del 1993
 Cats and Dogs – album dei Talisman del 2003
 Cats & Dogs – album di Evidence del 2011
 Cats and Dogs – brano musicale del duo La Bionda